

Persone 
Hiroyuki Nakano – regista giapponese
Koichi Nakano – ex ciclista giapponese
Seigō Nakano – politico giapponese
Shinji Nakano – ex pilota di Formula 1
Shin'ya Nakano –  pilota motociclistico giapponese, ritiratosi dall'attività sportiva
Syuichi Nakano – astronomo giapponese
Yukari Nakano – pattinatrice sul ghiaccio giapponese
Yūto Nakano – doppiatore giapponese

Geografia 
Nakano – città del Giappone
Nakano – quartiere di Tokyo (Giappone)

Altro 
3431 Nakano – asteroide